Il doppio  dell'Orbetello Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Alessio Di Mauro e Alessandro Motti erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Matteo Baldi e Paolo Lorenzi.

Julian Knowle e Igor Zelenay hanno battuto in finale Romain Jouan e Benoît Paire 6–1, 7–6(7–2).

Teste di serie

  Michael Kohlmann /  Rogier Wassen (primo turno)
  Julian Knowle /  Igor Zelenay (campioni)

  James Cerretani /  Lovro Zovko (semifinali)
  Alessio Di Mauro /  Alessandro Motti (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Orbetello Challenger 2011